Lepetella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Addison Emery Verrill 1880. Lepetella ingår i familjen Lepetellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Lepetella